Quint (impost), impost a pagar que equivalia a una cinquena part de les rendes dels municipis catalans
 Quint, persona que havia de fer el servei militar, vegeu lleva (servei militar)
 Biografies:
 Quint (metge), metge romà de la primera meitat del .
 Quint (orfebre), orfebre romà
 Quint Esmirneu, més conegut com a Quint Calabri, poeta grec.
 Quint Aureli Simmac, diversos personatges
 Quint Calpurni Pisó, diversos personatges
 Quint Cassi Longí, diversos personatges
 Quint Cecili Metel, diversos personatges
 Quint Cecili Metel Nepot, diversos personatges
 Quint Cloeli Sícul, diversos personatges
 Quint Eli Pet, diversos personatges
 Quint Eli Tuberó, diversos personatges
 Quint Emili Lèpid, diversos personatges
 Quint Fabi Ambust, diversos personatges
 Quint Fabi Màxim, diversos personatges
 Quint Fabi Màxim Al·lobrògic, diversos personatges
 Quint Fabi Vibulà, diversos personatges
 Quint Fulvi Flac, diversos personatges
 Quint Grani, diversos personatges
 Quint Hortensi, diversos personatges
 Quint Juni Rústic, diversos personatges
 Quint Labiè, diversos personatges
 Quint Marci Filip, diversos personatges
 Quint Marci Rex, diversos personatges
 Quint Minuci Ruf, diversos personatges
 Quint Minuci Therme, diversos personatges
 Quint Muci Escevola, diversos personatges
 Quint Opimi, diversos personatges
 Quint Quint Cincinnat, diversos personatges
 Quint Servili Prisc Estructe, diversos personatges
 Quint Sexti, diversos personatges
 Quint Sulpici Camerí Cornut, diversos personatges
 Quint Volusi Saturní, diversos personatges